Крістіанстад (комуна) — комуна, адміністративно-територіальна одиниця Швеції.
Крістіанстад (лен) — колишній лен, адміністративно-територіальна одиниця в південній Швеції.
Крістіанстад — місто в південній Швеції.